Jadwinówka – część wsi Płoszów w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Radomsko
  Jariwka (do 1946 roku Jadwinówka) – wieś na Ukrainie w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego